O Association Sportive de Tempête Mocaf (francês por Associação Desportivo de Tempête Mocaf)  é um clube de futebol da cidade de Bangui na República Centro-Africana. O clube fundado em 1940.

Títulos de Futebol
Campeonato de República Centro-África: 11
1976, 1984, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2003, 2009, 2013/14

Taça Nacional de República Centro-África: 6
1974, 1982, 1985, 1992, 2003, 2011

Futebol

Jogos africanos

Classificações
1999: 1a
2003: 1a
2009: 1a
2011: 2a
2012: 3a
2013/14: 1a

Jogadores
Armel Oroko
Boris Sandjo

Notas

Ligações externas 
 AS Tempête Mocaf á soccerway.com
 [http://scoreshelf.com/wmbb/en/AS_Tempete_Mocaf Torneios Continentis de Tempête Mocaf

Clubes de futebol da República Centro-Africana
Bangui
Clubes de futebol fundados em 1940